Feszt György (1889–1952) orvos, orvosi szakíró
Feszt György (1925–2019) orvos, orvosi szakíró